Keibel ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Keibel (1861–1929), deutscher Anatom und Zoologe
 Gotthilf Benjamin Keibel (1770–1835), preußischer Ingenieur-Offizier und Generalmajor
 Rudolf Keibel (1872–1946), deutscher Jurist, Industrieller und Politiker
 Wilhelm Keibel (1792–1860), deutscher Fabrikant, Berliner Stadtältester

Siehe auch:
 Kaibel